Victoria County může být:

 Victoria County (Austrálie) – okres v Austrálii
 Victoria County (New Brunswick) – okres v Nový Brunšvik v Kanadě
 Victoria County (Nova Scotia) – okres v Nova Scotia v Kanadě
 Victoria County (Ontario) – okres v Ontariu v Kanadě
 Victoria County (Texas) – okres v Texasu ve Spojených státech amerických